Pitbull (hond)
 Pitbull (rapper)
 Pitbull (film), een Poolse film uit 2005